Tour de France 2017 var den 104. udgave af cykelløbet Tour de France. Løbet startede i Düsseldorf, 12 år efter løbet sidst besøgte Tyskland, og 30 år efter løbet sidst startede i Tyskland. På vej mod Frankrig gik løbet også gennem Belgien og Luxembourg. For første gang i 25 år, var alle fem bjergkæder i fastlands-Frankrig med. Der var kun to individuelle enkeltstarter på i alt 36,5 km. Den samlede vinder blev britiske Chris Froome fra , der vandt løbet for 4. gang i karrieren.

For første gang blev alle etaper vist i fuld længde på tv.

En regelændring hvor alle som er indenfor tre sekunder får samme tid, blev indført før løbet, for at forhindre klassementsryttere i at blande sig med sprinterne i afslutningen på de flade etaper.

Opsummering

Trøjerne 
Geraint Thomas vandt den indledende enkeltstart i Düsseldorf og tog dermed den gule førertrøje. Både Alejandro Valverde og Ion Izagirre styrtede og udgik af løbet. Thomas beholdt trøjen indtil holdkammeraten Chris Froome overtog den på 5. etape. En af forhåndsfavoritterne, Richie Porte, styrtede og udgik af løbet på 9. etape. Det gjorde Geraint Thomas også. Fabio Aru overtog føringen efter 12. etape, hvor Froome sled de sidste metre. Froome tog trøjen tilbage efter 14. etape. Før den sidste enkeltstart førte Froome med 23 sekunder til Romain Bardet og 29 sekunder til Rigoberto Urán. Froome øgede føringen, mens Urán passerede Bardet som holdt sig foran Mikel Landa med ét sekund på fjerdepladsen.

På fjerde etape førte en styrt til at den største favorit til den grønne pointtrøje, Peter Sagan, blev diskvalificeret, og Mark Cavendish brækkede skulderbenet. Arnaud Démare overtog trøjen fra Marcel Kittel og beholdt den i tre etaper, til Kittel tog den tilbage da han vandt 7. etape, sin tredje. Kittel vandt yderligere to etaper, men måtte kaste håndklædet i ringen efter et styrt på 17. etape. Michael Matthews overtog trøjen og beholdt den til Paris.

Simon Yates vandt den hvide ungdomstrøje, som hans tvillingebror Adam gjorde året før. Han overtog den efter 5. etape og vandt med to minutter til Louis Meintjes.

Warren Barguil overtog den prikkede bjergtrøje efter 9. etape. Han vandt derefter to bjergetaper og sikrede sig trøjen med god margin.

Etapesejre
Marcel Kittel tog fem etapesejre, Michael Matthews og Warren Barguil tog to hver. Der var fem franske etapesejre og fem tyske (Kittel). Primož Roglič sørgede for Sloveniens første etapesejr.

Holdene
12 af de 22 hold vandt mindst én etape, Quick-Step Floors vandt fem (Kittel) og Team Sunweb fire.

Team Sky førte holdkonkurrencen fra første etape, og selv om AG2R La Mondiale halede ind, vandt de med syv minutter.

Team Sky vandt mere end en tredjedel af de totale præmiepenge på i underkanten af 2,3 millioner euro:

Hold og ryttere 

198 ryttere fra 22 hold og 32 nationer var på startstregen. Rusland var ikke repræsenteret for første gang siden 1990, og der var færre amerikanere og spaniere end i tidligere udgaver. Der stillede tre danskere til start; Jakob Fuglsang (for syvende gang), Lars Bak (for syvende gang) og Michael Valgren (for tredje gang). Norge stillede med tre deltagere; Edvald Boasson Hagen (for syvende gang), Alexander Kristoff (for femte gang) og debutant Vegard Stake Laengen. Adam Hansen stillede til start i sin 18 Grand Tour i træk. Sidste års vinder Chris Froome, Richie Porte, Fabio Aru, Nairo Quintana, Alberto Contador, Jakob Fuglsang, Alejandro Valverde og Romain Bardet var blandt favoritterne til at vinde samlet.

Danske ryttere 

 Jakob Fuglsang kørte for 
 Michael Valgren kørte for 
 Lars Bak kørte for

Etaperne

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Diverse nøgletal 
 Col du Galibier er tourens højeste punkt med 2.642m.
 Etapen Embrun -> Salon-de-Provence er den længste etape med 222,5 km.
 Etapen Saint-Girons -> Foix er den korteste med kun 101 km.
 Touren medbringer 10 læger og 7 sygeplejersker. De er fordelt på syv lægeambulancer og to lægebiler, samt en enkelt lægemotorcykel og en varebil med radiografisk udstyr.
 Der er over 2000 akkrediterede journalister, 91 foto bureauer, 301 aviser og 94 tv-stationer.
 Over 500 personer er beskæftiget med at sørge for at de tekniske installationer fungerer hver dag. Og der skal trækkes og forbindes ca. 60 km kabler, i alt har de en halv hektar (5000m2) at boltre sig på.
 2,7 mio. følgere på Twitter og 2,3 mio. på Facebook.
 Der er opsat 3600 skilte langs ruten der advarer om mulige faremomenter. 
 Touren har 12 fastansatte politifolk til at holde styr på den overordnede sikkerhed og som også medvirker som kommunikation til den alm. politistyrke, der i alt under touren udgør 23.000 mænd og kvinder
 Der er 'kun' 198 cykelryttere!

Referencer

Eksterne henvisninger
Officielle hjemmeside

 
UCI World Tour 2017